Strażnicy (oryg. Watchmen) – seria komiksowa Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa
 Watchmen: Strażnicy (oryg. Watchmen) – film Zacka Snydera z 2009 roku
 Watchmen – serial Damona Lindelofa z 2019 roku